Коза-дереза — персонаж української народної казки

 Коза-дереза (казка)
 Коза-дереза (опера)
 Коза-дереза (мультфільм)

Див. також 
 Коза (значення)
 Дереза (значення)